Middle Cove (Australië), een buitenwijk van de Australische stad Sydney 
 Logy Bay-Middle Cove-Outer Cove, een gemeente op het Canadese eiland Newfoundland